Kirchenkogel ist der Name folgender Berge:

 Kirchenkogel (Gurgler Kamm, 3113 m) in den Ötztaler Alpen in Tirol 
 Kirchenkogel (Gurgler Kamm, 3280 m) in den Ötztaler Alpen in Tirol 
 Kirchenkogel (Hochschwabgruppe) (931 m) in der Hochschwabgruppe in der Steiermark